Мухамма́д (, Muḥammad, ) — арабське особове ім'я. Походить від пасивного дієприкметника хаммада (حَمَّدَ, ḥammada, «славимий, славний»). Найвідоміший носій — засновник ісламу, пророк Мухаммад (Магомет). Вимова імені різниться залежно від регіону:  Мухаммед (Muhammed), Мохаммед (Mohammed). Похідні імена — Махмуд, Ахмад, Хамед, Хамід, Тахмід тощо.

Інші форми 

 Магомед (Magomed)
 Магомет (Magomet)
 Махмад (Mahmad)
 Махамед (Mahamed)
 Махамід (Mahamid)
 Махаммуд (Mahammud)
 Мехмед (Mehmed)
 Мехмет (Mehmet)
 Мохамад (Mohamad)
 Мохаммад (Mohammad)
 Мохамед (Mohamed)
 Мохаммед (Mohammed)
 Мохд (Mohd)
 Мух (Muh)
 Мухамад (Muhamad)
 Мухамед (Muhamed)
 Мухамет (Muhamet)
 Мухаммед (Muḥammed)
 Мухаммет (Muhammet)

Особи 
 Мухаммед — пророк, засновник ісламу.

Канада 
 Мохаммед Ахмед () ( 1991) — канадський легкоатлет сомалійського походження, який спеціалізується у бігу на середні та довгі дистанції, призер чемпіонату світу.

Кенія 
 Аміна Мохамед (, ) ( 1961) — юрист, дипломат і політик. Міністр освіти Кенії з 5 лютого 2018 року.
 Джамал Мохамед (,  1984) — кенійський футболіст.
 Муса Мохаммед (,  1991) — кенійський футболіст.

Марокко 
 Мухаммад I — султан Марокко (1549—1557).
 Мухаммад II — султан Марокко (1574—1576).

США 
 Далайла Мухаммад () ( 1990) — американська легкоатлетка, яка спеціалізується у бар'єрному бігу, олімпійська чемпіонка, чемпіонка та рекордсменка світу.

Примітки 

Арабські імена
Чоловічі імена